Красноармейск може да се отнася за:
 Красноармейск – град в Донецка област, Украйна
 Красноармейск – град в Московска област, Русия
 Красноармейск – град в Саратовска област, Русия
 Красноармейск – името (до 1997 г.) на град Тайинша (Тайынша), Североказахстанска област, Казахстан
 Красноармейск – името (1921-1922) на град Ялта, Кримска (автономна) република, Русия/Украйна
 Красноармейск – бивш посьолок, присъединен (1944) към Сталинград, Русия като Красноармейски район
 Красноармейск – село в Дагестан, Русия